Мюра може да се отнася за:

 Беа Луи дьо Мюра (1665 – 1749), швейцарски писател
 Жоашен Мюра (1767 – 1815), френски офицер